Code
SVA est un code, qui signifie :
 Services à Valeur Ajoutée, pour parler des numéros de téléphones surtaxés en France (commençant par exemple par exemple par 08...)
 Saudi Arabian Airlines (Arabie saoudite), selon le code OACI des compagnies aériennes.
 selon le code AITA des compagnies aériennes, Saudi Arabian Airlines a pour code SV.

 Société de vie apostolique, statut canonique d'instituts ressemblant à des communautés religieuses, dans l'Eglise catholique ;
 Site pour la Vie Autonome
 Société Vitréenne d’Abattage (SVA Jean-Rozé) : Filiale viande du Groupe Agromousquetaires (Intermarché)
 Silence vaut acceptation, un principe du droit français.
Société Vauclusienne Automobiles : société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. 

Sigle de 3 caractères